South Carolina může být:
 Jižní Karolína (anglicky South Carolina) – stát na jihovýchodě Spojených států amerických
 University of South Carolina – univerzita v Columbii
 Třída South Carolina – třída dreadnoughtů amerického námořnictva
 USS South Carolina – různé lodě amerického námořnictva